De 9de editie van de Duitse wielerwedstrijd HEW Cyclassics werd gehouden op 1 augustus 2004 in en om de stad Hamburg. De wedstrijd ging over 250,3 kilometer. Het was de zesde wedstrijd in de strijd om de Wereldbeker.

Uitslag 

2004
Eendagswielerwedstrijd in 2004